Castagneto kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Castagneto Carducci, kommun, Toscana, Provincia di Livorno, 
 Castagneto (ort i Italien), Abruzzo, Provincia di Teramo, 

Robotskapade Italienförgreningar